Historia hace referencia a varios artículos:

Historia, la ciencia que tiene como objeto de estudio de sucesos pasados, tradicionalmente de la humanidad, y como método el propio de las ciencias sociales en un marco de interdisciplinariedad, cambios y continuidades y compresión del presente (la Ciencia Histórica). Para las disciplinas de aproximación científica al pasado y los estudios interdisciplinares de la historia se usa el término de Ciencias-Históricas o Ciencias de la Historia.
Para la disciplina encargada de los principios epistemológicos de la historia, véase: Historiología. Para el registro escrito de la historia o la ciencia encargada del estudiar y escribir la historia, véase: Historiografía.Historia Natural, término que abarca diversas disciplinas del campo de las ciencias naturales.
Gran Historia, es una disciplina académica emergente que se define como "el intento de comprender de manera unificada, la Historia del Cosmos o Universo, Historia de la Tierra, Historia de la Vida y la Humanidad", cubriendo la historia desde el Big Bang hasta la Historia del mundo actual. 
Historia clínica, el documento médico que refleja los antecedentes de un paciente.
Historia térmica, término utilizado en el procesamiento de los polímeros.
Pintura de historia, un género pictórico.
Como forma de expresión oral o escrita, es equivalente a narración o crónica o desarrollo de la trama.

 También existen multitud de obras literarias y artísticas que llevan o incluyen el término historia :
En la propia historiografía :Historias, de Heródoto, que origina el término en la Grecia clásica (siglo V a. C.).Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, que la sigue y asienta el género.Historias, de Tácito, obra historiográfica de la Antigua Roma.

Sin que fuera el nombre original, se han bautizado como Historia las obras clásicas similares de otras civilizaciones fuera de Grecia y Roma, como :Historia sincrónica, Asiria, siglo VIII a. C.Memorias históricas (en chino 史記, Shǐjì), de Sima Qian (siglo II a. C.-siglo I a. C.)

En otros géneros :Historia de dos ciudades, novela de Charles Dickens adaptada en varias ocasiones al cine.
Para la lista de películas y episodios de series derivados de aquella ver Historia de dos ciudades Historia de O, novela erótica adaptada al cine.Breve historia del tiempo, obra de divulgación científica de Stephen Hawking.Brevísima historia del tiempo, obra de divulgación científica de Stephen Hawking.Historie, manga histórico sobre la vida del secretario de Alejandro Magno, Eumenes de Cardia.Historias (álbum), de Ricardo Arjona.Histories'', episodio de la serie House.

En revistas y publicaciones :
Historia (revista) del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En televisión:
Historia (canal de televisión), canal de televisión por suscripción español, variante de History.